Комбарс — упразднённая в 2014 году деревня в Парабельском районе Томской области России. Входила в состав Старицинского сельского поселения.

География 
Деревня располагалась у р. Комбарс, в 40 км от центра поселения — села Старица, в 7 км от границы с Бакчарским районом.
 Климат
Находится на территории, приравненной к районам Крайнего Севера.

История 
В соответствии с Законом Томской области от 15 октября 2004 года № 225-ОЗ деревня вошла в состав образованного муниципального образования Старицинское сельское поселение.

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 % от общей численности населения в 1 чел..

Транспорт 
Круглогодичное автотранспортное сообщение отсутствует

Примечания 

населённые пункты, упразднённые в 2014 году
Исчезнувшие населённые пункты Парабельского района